Вагурин — фамилия; имеет женскую форму Вагурина.
 Вагурин, Александр Андреевич (1910—1947) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Вагурина, Людмила Михайловна (ред. 1955) — российская поэтесса, переводчик, составитель, редактор.